Antena 3  může znamenat:
 Antena 3 (Portugalsko): národní rozhlasový kanál v Portugalsku, který vysílá portugalská veřejnoprávní společnost Rádio e Televisão de Portugal
 Antena 3 (Španělsko): pozemní všeobecně zaměřený televizní kanál v Španělsku, který vysílá soukromá společnost Atresmedia (dříve Grupo Antena 3)
 Antena 3 CNN: soukromý zpravodajský televizní kanál v Rumunsku
 Antena 3 Noticias: zpravodajský televizní kanál v Španělsku, který rovněž vysílá soukromá společnost Atresmedia (dříve Grupo Antena 3)
 Antena 3 Canarias: již zaniklý televizní kanál, vysílaný ve Španělsku pro oblast Kanárských ostrovů v letech 2008–2013
 Antena 3 Radio: již zaniklý rozhlasový kanál, vysílaný ve Španělsku v letech 1982–1994